Tibiti (rivier), ook wel Tabiti, is een rivier in Noord-Suriname
 Alfonsdorp, Arawak: Tibiti, een dorp in Oost-Suriname